Bill of Rights 1689 (Angleterre)
 Bill of Rights 1789, adoptée en 1791 (États-Unis) - Constitution des États-Unis